Оператор може да се отнася за:
 Оператор, човек, отговорен за заснемането на филми

 Телеком оператор – компания, която предоставя услуги за комуникация
 Фиксиран оператор – компания, която предоставя стационарни (фиксирани) телефонни услуги
 Мобилен оператор – компания, която предоставя телекомуникационни услуги предимно чрез безжична технология

 Автоматичен оператор
 Телевизионен оператор (компания) - медийна компания, развиваща телевизионен бизнес

 Телефонен оператор – служител в телефонна компания

Програмиране 
 Оператор (програмиране)
 Оператор за присвояване

Математика 
 Оператор (математика)
 Оператор на Лаплас
 Оператор на Лагранж
 Оператор на Хамилтон